Willem Jan Quintus (1778-1839), lid van de Tweede Kamer
 Willem Jan Quintus (1814-1848), lid van de ridderschap
 Willem Jan Quintus (1845-1891), burgemeester